Ростов:

 Ростов (також відомий як Ростов Великий) — місто в Ярославській області Російської Федерації, адміністративний центр Ростовського району;
 Ростов-на-Дону — місто в Російській Федерації, адміністративний центр Ростовської області;
 «Ростов» — російський футбольний клуб з Ростова-на-Дону;
 Ростов — генеральна округа (адміністративно-територіальне утворення) часів нацистської окупації; 
 Ростов (село) — село в Україні, Ямпільському районі Сумської області;